Distrikt San Juan Bautista ist der Name mehrerer Distrikte in Peru:

Distrikt San Juan Bautista (Huamanga), in der Provinz Huamanga (Region Ayacucho)
Distrikt San Juan Bautista (Ica), in der Provinz Ica (Region Ica)
Distrikt San Juan Bautista (Maynas), in der Provinz Maynas (Region Loreto)